Duch může být:

 duch 
 duch svatý – třetí osoba Nejsvětější Trojice
 duše
 přízrak – zjevení mrtvého
 Duch! (stolní hra) – původem německá postřehová stolní hra z roku 2010

osoby
 Bronisław Duch (1896–1980) – polský generál
 Kang Kek Ieu zvaný „soudruh Duch“ – kambodžský komunistický vůdce
 Miroslav Duch (1979) - mistr České republiky ve skialpinismu

kultura
 Duch (film) – americký film z roku 1990
 Duch Llana Estacada – kniha od Karla Maye
 Můj táta je duch – americký film z roku 1990
 Ať žijí duchové! – český film z roku 1977
 Duch – český seriál z roku 2022

Související články 
 Spiritualita

Externí odkazy